Доктор Сон:
 Доктор Сон
 Доктор Сон (фильм)